San Severino je součást názvu více míst v Itálii:

 Mercato San Severino – obec v provincii Salerno
 San Severino Marche – obec v provincii Macerata
 San Severino Lucano – obec v provincii Potenza

Externí odkazy